Cesty (množné číslo od cesta) může znamenat: 

základní význam
 Historické cesty v českých zemích
 Římské cesty

v medicíně
 Dýchací cesty
 Dolní cesty dýchací
 Horní cesty dýchací
 Močové cesty
 Žlučové cesty

v kultuře
 Cesty, edice desek nakladatelství Panton
 Cesty '85, Panton na Portě, sampler živých nahrávek z národního finále Porty 1985
 Cesty do nebe, album kapely Komunální odpad
 Cesty domů, rodinný seriál televize Prima
 Cesty formana Šejtročka, český animovaný televizní seriál z roku 1993
 Cesty na divadle, divadelní hry Julese Vernea
 Gulliverovy cesty, fantastický cestopis Jonathana Swifta
 Kakofonie cesty, sólové album Pavla Zajíčka
 Muzikál aneb Cesty ke štěstí, český film režisérky Slobodanky Radun z roku 2016
 Podivuhodné cesty, série 62 vědecko-futuristických románů Julese Vernea
 Všechny cesty vedou do nebe, epizoda amerického animovaného seriálu Simpsonovi

jiný význam
 EURO-CESTY, mezinárodní projekt drážní dopravy v severozápadních Čechách